Чонбури () — провинция (чангват) в восточной части Таиланда.

Географическое положение 

На севере граничит с провинцией Чаченгсау, на востоке — с провинцией Чантхабури, на юге с провинцией Районг. На западе провинция лежит на побережье Бангкокского залива, в северной части Сиамского залива.

Административный центр — город Чонбури. Самый известный город — Паттайя, туристическая мекка Таиланда.

В 80 км северо-западнее провинции находится Бангкок.

С северо-запада на юго-восток через провинцию тянется горная цепь. Плодородная равнина на севере издавна используется под сельскохозяйственные угодья.

История 
История Чонбури восходит к кхмерам. Затем власть перешла к правителям Аютии. После её распада Чонбури номинально отошла Бирме. Генералу Таксину удалось объединить страну и изгнать бирманцев.

Административное деление 

Провинция подразделяется на 11 районов (ампхе), которые, в свою очередь, состоят из 92 подрайонов (тамбон) и 961 поселения (мубан).

Экономика и промышленность 
Важную часть экономики провинции составляет туризм, процветающий благодаря прекрасным пляжам и географическому положению провинции.

Наряду с туризмом развито сельское хозяйство, выращивается преимущественно тапиока, кокос, сахарный тростник, ведется ловля рыбы в прибрежных районах.

Ближайший аэропорт — международный аэропорт Суварнабхуми, а также аэропорт У-Тапао в провинции Районг. 

Валовой социальный продукт провинции в 2004 году составлял 354 031 млн. батов.

Достопримечательности 
 Паттайя — международный курорт на побережье Сиамского залива.

 Бангсен — известен своим аквапарком и университетом Бурапхи, занимающимся изучением моря. При нем работает Аквариум морской фауны.

 Гонки быков в октябре

Ссылки 
 Официальная страница провинции  
 Карта провинции  

Провинции Таиланда
Чонбури